Гас Кенуорти (; ) — американский и британский фристайлист, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года. До 2019 года выступал за сборную США, после чего сменил спортивное гражданство и стал представлять Великобританию.

Биография

Карьера 
Кенуорти выиграл на Чемпионатах мира AFP общие титулы в 2011, 2012, и 2013.

В 2014 году Кенуорти завоевал серебряную медаль во время зимних Олимпийских игр в Сочи.

В 2019 принял участие в 9-ом сезоне «Американской истории ужасов».

Личная жизнь 
Гас — открытый гей. Совершил каминг-аут 23 октября 2015 года. Атлет пояснил, что хотел совершить каминг-аут, будучи лучшим лыжником в мире, поэтому решился на признание только после того, как занял первую строчку рейтинга атлетов Американской ассоциации лыж и сноуборда (USSA).

Примечания 

Фристайлисты по алфавиту
Фристайлисты США
Фристайлисты Великобритании
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года